El Sismo de Guerrero de 2022 se produjo el 11 de diciembre de 2022 a las 8:31:30 hora local y una Magnitud de momento de 6 (SSN) e intensidad de Mercalli de VII (muy fuerte).

Referencias 

Terremotos de 2022